Attilio Matricardi – generale e aviatore italiano
 Patricio Matricardi – calciatore argentino
 Roberto Matricardi – militare italiano